El término República española puede referirse a los siguientes regímenes que tuvieron a la república como forma de gobierno:

 La Primera República española (1873-1874);
 La Segunda República española (1931-1939).

Otros 
 Segunda República española en el exilio (1939-1977).